Giesker ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Giesker (1808–1858), deutscher und später schweizerischer Chirurg, Geburtshelfer und Hochschullehrer
 Walter Giesker (1901–1976), deutscher Politiker (DP/CDU)